Fritz Krauss bzw. Fritz Krauß ist der Name folgender Personen:
* Fritz Krauss (Sänger) (1883–1976), deutscher Opernsänger (Tenor)
 Fritz Krauss (Marineoffizier) (1898–1978), deutscher Marineoffizier
 Fritz Krauß (Fußballspieler) (1906–nach 1950), deutscher Fußballspieler
 Fritz Halberg-Krauss (1874–1951), deutscher Maler

Siehe auch:
 Fritz Kraus
 Friedrich Kraus
 Friedrich Krause
 Friedrich Krauss
 Fritz Krause